Мосбург:

 Мосбург — ярмарочная коммуна (нем. Marktgemeinde) в Австрии, в федеральной земле Каринтия.
 Мосбург — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.